U računarstvu:
 procesor (računarstvo)
 procesor signala

Ostalo:
 procesor (šumarstvo)
 procesor (prehrambena tehnologija)

Vidi i:
 obradnik

Izvori:
 Hrvatska enciklopedija, Mrežno izdanje, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2016., , URL: http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50514